Diospyros vestita är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Raymond Benoist. Diospyros vestita ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
vestita